Гадес — інше ім'я грецького бога Аїда.
 Гадес — антична назва іспанського міста Кадіс.